Лукас Алтер (; родился 2 мая 2000) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Гояс».

Биография 
Воспитанник футбольной академии клуба «Атлетико Паранаэнсе». 27 января 2019 года дебютировал в основном составе «Атлетико» в матче Лиги Паранаэнсе против «Риу-Бранку». 10 марта забил свой первый гол за клуб в матче Лиги Паранаэнсе против «Толедо». 19 мая 2019 года дебютировал в бразильской Серии A в матче против клуба «Коринтианс».

В мае 2021 года получил травму, выбыв из строя до конца сезона. По этой причине он не был заявлен в розыгрыше Южноамериканского кубка, который выиграла его команда. Несмотря на отсутствие в заявке, Алтер (как и другой травмированный игрок «Атлетико» Матеус Баби) отправился на финальную игру в Монтевидео в составе официальной делегации «красно-чёрных».

В феврале и марте 2017 года в составе сборной Бразилии до 17 лет сыграл на юношеском чемпионате Южной Америки в Чили, в котором бразильцы одержали победу. В октябре того же года сыграл на юношеском чемпионате мира в Индии, в котором его сборная дошла до полуфинала, проиграв сборной Англии.

Достижения 
  Чемпион штата Парана (2): 2019, 2020
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2019
 Победитель Кубка обладателей Кубка Джей-лиги и Южноамериканского кубка: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Атлетико Паранаэнсе» 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Гояс»